Flusser je příjmení, jež nosí více osobností:

 David Flusser (1917–2000) – profesor dějin judaismu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě
 Jindřich Flusser (1917–1994) – lékař (internista), překladatel poezie z němčiny, redaktor Československého rozhlasu
 Vilém Flusser (1920–1991) – český filozof, který po většinu života působil v Brazílii

Německá příjmení
Židovská příjmení